Suffer – album dei Bad Religion del 1988
 Suffer – singolo degli Hurts del 2020